Il doppio maschile del McDonald's Burnie International 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Philip Bester e Peter Polansky erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

John Peers e John-Patrick Smith hanno battuto in finale Divij Sharan e Vishnu Vardhan, 6–2, 6–4.

Teste di serie

  John Paul Fruttero /  Raven Klaasen (quarti di finale)
  Adam Feeney /  Chris Guccione (primo turno)

  Denis Istomin /  Denys Molčanov (primo turno)
  Divij Sharan /  Vishnu Vardhan (finale)

Tabellone

Note 
 

McDonald's Burnie International 2012